Абрамя́н (Абраамян; ) — армянская фамилия (от имени Абрам).

Известные носители 
 Абрамян, Алёша Варосович (1945—2018) — советский футболист.
 Абрамян, Ара Аршавирович (род. 1957) — президент Союза армян России.
 Абрамян, Арам Яковлевич (1898—1990) — советский уролог.
 Абрамян, Армен Аршавирович (род. 1959) — армянский депутат.
 Абраамян, Арутюн Лаврентинович (род. 1969) — советский и армянский футболист.
 Абрамян, Ашот Мовсесович (1912—1995) — военный хирург, участник Великой Отечественной войны.
 Абрамян, Вараздат Карапетович (1921—1992) — старший лейтенант, полный кавалер ордена Славы.
 Абрамян, Виктор Ашотович (1938—2008) — российский советский живописец.
 Абрамян, Владимир Арамаисович (1934—1977) — главный конструктор Ижмаша.
 Абрамян, Гагик Аршавирович (род. 1956) — армянский депутат и предприниматель.
 Абрамян, Генри Арташесович (1937—1997) — советский кинооператор.
 
 Абрамян, Дживан Завенович (1961—1991) — Национальный герой Армении.
 Абрамян, Евгений Арамович (1930—2014) — физик.
 Абрамян, Завен (1948—2020) — советский и армянский актёр.
 Абрамян, Карен Гургенович (1924—2013) — советский и российский учёный в области строительной механики корабля.
 Абрамян, Левон Абрамович (1910—1988) — народный артист Армянской ССР.
 Абрамян, Медея Вартановна (1932—2021) — советская и армянская виолончелистка.
 Абрамян, Норайр Гагикович (род. 1985) — армянский футболист.
 Абраамян, Овик Аргамович (род. 1958) — премьер-министр Армении.
 Абрамян, Оганес Акопович (род. 1932) — советский футболист, судья, армянский тренер.
 Абрамян, Сергей Аршавирович (род. 1953) — армянский депутат и предприниматель.
 
 Абрамян, Татев (род. 1988) — американская шахматистка.
 Абрамян, Фурман Варосович (1943—1972) — советский футболист.
 Абрамян, Хорен Бабкенович (1930—2004) — актёр, режиссёр.

 Абрамянц, Виген Рафаэлович (1989—2006) — армянский подросток, убитый в метро.

Составная фамилия:
 Экекян-Абрамян, Эльмира Абрамовна (1928—2019) — советский и армянский радио- и телережиссёр.

См. также